Джа Рид (; ) — американский футболист, выступающий за футбольную команду НФЛ «Балтимор Рэйвенс» на позиции Оффенсив гард. Был выбран «Балтимор Рэйвенс» на драфте 2011 года в 3 раунде драфта под номером 85. С момента драфта провел 10 игр за команду. Победитель Супербоула XLVII.

Примечания 

 

Игроки в американский футбол США
Игроки «Балтимор Рэйвенс»